

Bebidas 
 Soda —  designação popular para refrigerante
 Soda Limonada Antarctica —  marca de refrigerante

Química 
 Carbonato de sódio —  soda
 Hidróxido de sódio —  soda cáustica
 Óxido de sódio —  óxido metálico alcalino
 Salsola soda —  ou soda-maior, planta da família Chenopodiaceae
 Salsola kali —  planta da família Chenopodiaceae

Música 
Soda Stereo —  banda argentina de rock, também conhecida como "Soda"

Banda Desenhada (PT)/ Quadrinhos (Br) 
Soda —  Banda desenhada franco-belga cujo nome advém da alcunha do protagonista, o policila David Solomon

Pessoas
 Cleóbulo Faria —  jogador da Seleção Brasileira de Futebol, chamdado de "Soda"

Desambiguação